Paler:
 Jean Paler (* 1963), un actor român de comedie
 Octavian Paler (1926, Lisa — 2007)